Park Ji-young (attrice) – attrice sudcoreana nata nel 1968
 Park Ji-yeong (judoka) – judoka sudcoreana nata nel 1971
 Park Ji-young –  nome di nascita della cantante Kahi